De World Grand Prix 2017 was de twintigste editie van de World Grand Prix. Het toernooi werd gehouden van 1 tot 7 oktober 2017 in het Citywest Hotel, Dublin. Michael van Gerwen was de titelverdediger, hij werd echter reeds in de eerste ronde uitgeschakeld door John Henderson. Het toernooi werd gewonnen door Daryl Gurney. Hij versloeg Simon Whitlock in de finale met 5-4. Dit was zijn eerste grote toernooizege in de PDC.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld was net als in 2016 £400,000.

Gekwalificeerde spelers
De 32 gekwalificeerde spelers ware  de top 16 van de PDC Order of Merit op 11 september 2017 en de top 16 niet-gekwalificeerde spelers van de ProTour Order of Merit. De top 8 spelers van de PDC Order of Merit kregen een geplaatste status tijdens het toernooi. Nieuw in deze editie was het feit dat de top 2 niet-gekwalificeerde spelers uit Ierland en Noord-Ierland van de ProTour Order of Merit 2017 niet meer gekwalificeerd waren.

Gary Anderson besloot dit toernooi aan zich voorbij te laten gaan vanwege familie-omstandigheden. Hij werd vervangen door Mark Webster.

Schema
De loting vond eind september 2017 plaats.

Darts in 2017
2017